Toponímia:
 Bernils (Bertí), masia del poble de Bertí, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Bernils (Sant Quirze Safaja), masia del poble de Sant Quirze Safaja, al terme municipal del mateix nom (Moianès)
 Serra de Bernils, diversos topònims
 Baga de Bernils, obaga dels termes municipals de Castellcir i Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Bosc de Bernils, bosc dels termes municipals de Castellcir i Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Pineda de Bernils, pineda del terme municipal de Castellcir (Moianès)
 Terme de Bernils, bosc del terme municipal de Castellcir (Moianès)
 Biografies:
 Josep Maria Bernils i Mach, historiador i cronista oficial de la ciutat de Figueres